Баньон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь  км². Население — 167 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 CAI Aragón-Bañón 
 Foro de Bañón

Муниципалитеты Теруэля